Червенские расстрелы (; ) — одни из расстрелов заключённых, проведённых сотрудниками НКВД. Более 1000 политических заключённых из Литвы, Польши и Беларуси были казнены советскими властями под Червенем (современная Беларусь) в период с 25 по 27 июня 1941 года.

Предыстория 
С началом немецкого вторжения в Советский Союз 22 июня 1941 года НКВД и НКГБ спешно организовали эвакуацию многочисленных политических заключённых вглубь территории Советского Союза. Во множестве случаев вместо эвакуации сотрудники НКВД проводил массовые расстрелы. Часть эвакуированных заключённых, в том числе около сотни литовцев, вывезенных из , была размещена в Пищаловском замке в Минске, где уже содержалось некоторое количество пленных поляков, членов Союза вооружённой борьбы.

Расстрелы 
24 июня были казнены 15 литовцев, приговоренных к смертной казни перед эвакуацией (среди них был , министр внутренних дел Литвы в 1929—1934 годах).

25 июня сотрудники 42-й бригады НКВД пешим маршем отправили в Червень около 2000 пленных. По пути около 500 из них были казнены за то, что не успевали. В советском отчёте утверждалось, что 209 пленных были расстреляны в результате замешательства и немецкой воздушной атаки.

26 июня остальных заключённых поместили в Червенскую тюрьму. Несколько уголовников были освобождены, когда они согласились пойти добровольцами в Красную Армию.

27 июня белорусский НКВД получил телеграмму от Михаила Никольского, начальника тюремного отдела НКВД СССР, приказав оставить 400 заключённых в Червене, а остальных расстрелять. Поскольку дела заключённых были уничтожены в результате немецких бомбардировок Минска, охранники отобрали 400—750 заключённых фактически случайным образом. В ночь с 26 на 27 июня отобранных пленных повели маршем из Червеня в сторону Бобруйска. Первоначально сотрудники НКВД расстреливали тех, кто отставал. Затем в лесу, примерно в 1,5-2 км от Червеня, сотрудники НКВД организовали массовый расстрел. Из пленных литовцев выжило около 40 человек.

Всего спаслось около 200 заключённых.

Память 
Первое поминовение жертв о резне произошло в июле 1990 года, когда литовские активисты установили , а белорусы — памятный крест.

Воспоминания выживших

Литовские мемуары

Польские мемуары

Примечания 

1940-е годы в Минской области
Военные преступления СССР во Второй мировой войне
Июнь 1941 года
1941 год в Белоруссии
Массовые убийства в Белоруссии